Hamdan ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah al-Hamdan (* 1999), saudi-arabischer Fußballspieler
 Abdullah ibn Suleiman al-Hamdan (1887–1965), saudischer Unternehmer und Finanzminister
 Lawrence Abu Hamdan (* 1985), britisch-libanesischer Künstler
 Omar Hamdan (* 1963), israelischer Islamwissenschaftler
 Ramses Hamdan, genannt Ramses Sigl (* 1962), deutscher Choreograph
 Salim Ahmed Hamdan (* 1970), jemenitischer Gefangener, siehe Hamdan v. Rumsfeld #Hintergrund
 Yasmine Hamdan (* 1976), libanesische Musikerin, Sängerin, Schauspielerin und Songwriterin